3 miejscowości w Polsce:
 Sarnówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Sarnówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Sarnówek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława